Хакобо Болбочан (; ) — аргентинский шахматист, международный мастер (1965).

Старший брат гроссмейстера Хулио Болбочана.

Трёхкратный чемпион Аргентины (1931, 1935, 1937 гг.). Серебряный призёр чемпионата Аргентины 1946 г.

В составе сборной Аргентины участник трёх шахматных олимпиад (1935, 1937 и 1939 гг.). В 1937 г. сборная Аргентины разделила 3—4 места с Польшей и уступила бронзовые медали по дополнительным показателям.

Бронзовый призёр чемпионата Южной Америки 1934 г.

Участник ряда международных турниров в Мар-дель-Плате (турнир 1951 г. являлся зональным).

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Аргентины